Dease ist der Name von
 Michael Dease (* 1982), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Peter Warren Dease (1788–1863), britischer Fellhändler und Entdecker
 William Dease (18. Jahrhundert), britischer Chirurg

Nach dem in Kanada tätigen Peter Warren Dease sind benannt:
 Dease River, Fluss in Kanada
 Dease Lake, See im kanadischen British Columbia
 Dease Lake (British Columbia), Ort im kanadischen British Columbia
 Dease-Straße

Siehe auch:
 Deas